L'Oiseau de proie est l'un des plus petits vaisseaux Klingons dans la série télévisée Star Trek. Il est conçu pour les missions de reconnaissance, avec un équipage standard de douze personnes (pouvant aller jusqu'à vingt-quatre). Ce vaisseau possède la capacité de s'occulter et ainsi devenir invisible. Cependant, il doit redevenir visible pour utiliser son armement. Une version expérimentale de l'Oiseau de proie, capable de tirer des torpilles tout en étant occulté, peut être vue dans Star Trek 6 : Terre inconnue.

Caractéristiques techniques 
 Mode de propulsion : distorsion 8 en croisière, distorsion 9,6 en cas d'urgence
 Longueur : 51,2 mètres
 Largeur : 83,50 mètres
 Hauteur : 35,80 mètres

Oiseaudeproie